Ahding ist der Name:
 eines Flusses im US-Bundesstaat Alaska, siehe Ahding River
 eines Berges im US-Bundesstaat Alaska, siehe Ahding Ingrid Mountain